Kabinett Juppé kann zwei Regierungen Frankreichs unter Premierminister Alain Juppé bezeichnen:
 Kabinett Juppé I, im Amt vom 17. Mai bis zum 7. November 1995
 Kabinett Juppé II, im Amt vom 7. November 1995 bis zum 2. Juni 1997